Közép-Amerika
 maják; az egykori civilizáció 
 maják; mint népcsoport

 Ausztrália
 maják, ausztráliai bennszülött törzs